Rossas ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Rossas (Arouca)
 Rossas (Vieira do Minho)

Siehe auch:
 Rosas
 Rossa